Edward Frisbie House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edward Frisbie House (Branford, Connecticut), NRHP-ID 88002638
 Edward Frisbie House (Redding, Kalifornien), NRHP-ID 90000550